

Bande dessinée 
Rhââ Lovely est une bande dessinée française, créée par Marcel Gotlib dans les années 1970.
Lovely Complex (ラブ★コン, Rabu Kon) est un manga de type shōjo créé par la mangaka Aya Nakahara. 
Lovely Devil est un manga.
Lovely idol est un roman adapté en anime de type shōjo.

Cinéma 
Lovely Bones (The Lovely Bones) est un film américano-néo-zélandais de Peter Jackson, prévu pour 2009.
Beware, My Lovely est un film américain réalisé par Harry Horner sorti en 1952.
She's So Lovely est un film américain réalisé par Nick Cassavetes, sorti en 1997.
De-Lovely est un film musical américain réalisé par Irwin Winkler, sorti en 2004.

Musique 
 Lovely est une chanson de Billie Eilish et Khalid
 Lovely Rita est une chanson du groupe britannique les Beatles.
Le Rhâââ Lovely Festival est un festival indie belge consacré principalement au post-rock.
The Lovely Feathers est un groupe rock fondé à Montréal, Québec, Canada en 2003.

Personnalité 
Olivia O'Lovely (née le ) est une actrice pornographique américaine originaire de Moreno Valley.
Pete Lovely est un coureur automobile américain né le  à Livingston dans le Montana.